Iowa Corn Indy 250 2010 — это четвёртая по счёту автогонка IRL IndyCar на Iowa Speedway, а также восьмой этап в сезоне-2010. Гонка проведена в воскресенье, 20 июня 2010.

Как и в предыдущие 3 раза гонка проведена на 250 кругов по 1.4-километровому овалу в Ньютоне, штат Айова, США.

Права на показ гонки принадлежат американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Победитель гонки — Тони Канаан — одержал свою первую победу за 34 последних старта. Предыдущая победа произошла ещё в 2008 году на этапе в Ричмонде. За это время лучшим достижением бразильца были 7 третьих мест. Для представителей его команды — Andretti Autosport — это вторая победа в сезоне. Ранее на этапе в Лонг-Бич победил Райан Хантер-Рей. Канаан также стал лучшим представителем своей команды в чемпионате, поднявшись после этой победы на шестую строчку личного зачёта.

Вторым финиширует Элио Кастроневес. Бразилец впервые со своей победы в Бирмингеме столь высоко в финишном протоколе.

Третьим гонку заканчивает Эрнесто Висо. Венесуэльский пилот KV Racing Technology впервые в сезоне в Top10. Также улучшен его лучший финиш — в 2008 году Эрнесто финишировал 4-м на этапе в Сент-Питерсберге. Для пилотов команды Кевина Калховена это лучший финиш со времён третьего места Марио Мораэса в Чикаголенде в прошлом году.

После сверхудачной гонки в Форт-Уэрте на этот раз не один из американских пилотов не попал даже в Top7 на финише. Последний раз также плохо хозяева выступили на этапе в Сент-Питерсберге. Тогда Даника Патрик смогла финишировать только 7-й, а сейчас же Райан Хантер-Рей был и вовсе 8-м.

Провалился бывший лидер чемпионата Дарио Франкитти. Лишь 18-е место здесь отбрасывает его на третье место в личном зачёте. Шотландец во второй раз в сезоне вне Top10 на финише.

Самой результативной командой на этапе становится Penske Racing. Её пилоты финишируют вторым, четвёртым и пятым. Чемпионат вновь возглавил Уилл Пауэр.

Результаты

Квалификация 

R — участник трофея новичков.

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Айова
Июнь 2010 года
Моторные виды спорта
2010